Osoby o tym nazwisku:
 Bounthanom Vongphachanh – laotański pływak, olimpijczyk
 Vilayphone Vongphachanh – laotańska pływaczka, olimpijka